In 1979 werd een speciale editie van het Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro, de competitie werd georganiseerd door de FERJ. Reeds in 1975 fuseerden de staten Rio de Janeiro en Guanabara (staat met daarin enkel de stad Rio de Janeiro), maar de staatscompetities bleven apart bestaan omdat de bond van Rio geen fusie wilde met het Campeonato Fluminense omdat ze geen zin hadden in langere afstanden af te leggen voor wedstrijden en omdat het Campeonato Carioca een van de sterkste van Brazilië was en het Campeonato Fluminense een van de zwakste.

Aanvankelijk zou het kampioenschap een laatste fase zijn op de competitie van 1978 en de zes beste clubs uit het Campeonato Carioca 1978 en de vier beste clubs uit het Campeonato Fluminense 1978. De competitie werd gespeeld van 4 februari tot 29 april. De competitie werd in twee fases gespeeld, omdat Flamengo beide toernooien won werd er geen finale gespeeld. Later werd er beslist dat dit een speciaal kampioenschap was en in mei werd begonnen met een nieuwe Campeonato Carioca waaraan 18 teams deelnamen, alle clubs die in beide competities speelden in 1978.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1979